Per a la congregació religiosa fundada el 1666 a Rouen per Nicolas Barré, vegeu: Religioses de l'Infant Jesús
 Per a la congregació religiosa fundada el 1667 a Lo Puèi de Velai per Ana Maria Martel, vegeu: Germanes del Nen Jesús